Кубок мира ФИФА среди команд до 20 лет () (Молодёжный чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по футболу среди молодёжи) — международное футбольное соревнование. Чемпионат мира проводится управляющим органом мирового футбола ФИФА, и участвовать в нём могут молодёжные (не старше 20 лет) мужские футбольные национальные сборные всех стран-членов ФИФА. Финальная стадия турнира проводится раз в 2 года.

Идея создания этого турнира возникла у президента ФИФА Жоао Авеланжа после его избрания на этот пост. Предложение Авеланжа поддержало большинство членов ФИФА. Из 140 национальных федерации за проведение молодёжного мирового первенства проголосовало 87 стран, против 16 (среди них Англия, Шотландия, Германия, Швеция и др.) Остальные своего отношения к турниру выразить не сумели. Однако возникли финансовые проблемы, решить которые помогла американская компания «Кока-Кола», ставшая титульным спонсором турнира, и остававшаяся им до 1997 года.

Молодёжные чемпионаты стали разыгрываться с 1977 года с двухгодичным интервалом. Первые два турнира ФИФА назвала экспериментальными. Статус официального получил лишь турнир 1981 года, который проводился в Австралии. Однако журналисты и любители футбола продолжают вести отчёт чемпионатов и чемпионов с 1977 года. ФИФА не возражает, и более того, в своих официальных бюллетенях, издаваемых перед очередным турниром, приводит технические данные первых двух чемпионатов. Первым победителем турнира в 1977 году стала сборная Советского Союза, которая в драматической серии послематчевых пенальти вырвала победу у сборной Мексики.

В молодёжном чемпионате, как и у взрослых, ведётся постоянное соперничество между Европой и Южной Америкой. В данный момент счет 11:10 в пользу молодёжных сборных южноамериканских стран. За всю историю турнира лишь двенадцать  сборных становились его победителями. Больше всех (6 раз) чемпионами становились футболисты аргентинской сборной, пять раз трофей доставался бразильским футболистам, дважды им владели португальцы, и по разу сборные СССР, Югославии, Сербии, Германии, Испании, Франции, Англии, Ганы и Украины .

Десятки футболистов, участвовавших в финальной стадии молодёжного Кубка ФИФА, пополняли затем национальные сборные своих стран, вырастая в выдающихся спортсменов. Вот наиболее известные: аргентинцы Бурручага, Марадона, Аймар, Савиола, Месси, Рикельме, бразильцы Таффарел, Жоржиньо, Дунга, Бебето, Ромарио, Рональдиньо, португальцы Жуан Пинту, Фигу, Руй Кошта, испанцы Андони Гойкоэчеа и Икер Касильяс, голландцы Ван Бастен и Робен, ганцы Самуэль Куфур и Майкл Эсьен, французы Тьерри Анри, Давид Тразеге и Поль Погба, парагваец Хосе Луис Чилаверт, хорват Давор Шукер, уругваец Франческоли, такие советские футболисты как Бессонов, Хидиятуллин, Заваров, Протасов, Саленко, Тетрадзе и многие другие.

Победители и призёры

Достижения

Ссылки 
 Официальный сайт